

Бочкарьово — село, Балейський район, Забайкальський край
 Бочкарьово — присілок, Таборинський район, Свердловська область